Ukrainian Hockey League 2016/2017 var den 25 säsongen av det Ukrainska mästerskapet i ishockey, och den första säsongen sedan namnbytet till Ukrainian Hockey League. Till skillnad från föregående säsong, beslutade de ledande ishockeyklubbarna i Ukraina att inrätta ligan med det nya namnet. HK Donbass slutade som mästare efter slutspelet.

Grundserien
Nedan ses slutställningen i grundserien.

Slutspelet 
Slutspelet spelas enligt nedan.

Referenser

Extern länk
www.uhl.com.ua, UHLs webbplats

Ishockeysäsongen 2016/2017
Ishockey i Ukraina
2016 i Ukraina
2017 i Ukraina